est la formule brute de 2 isomères.

 1,1,1,2-tétrachloro-2,2-difluoroéthane, numéro CAS 
 1,1,2,2-tétrachloro-1,2-difluoroéthane ou CFC-112, numéro CAS